De elfde etappe van de Ronde van Italië 2017 werd gereden op 17 mei 2017 van Florence (Ponte a Ema) naar Bagno di Romagna. De etappe was 161 kilometer lang. Onderweg waren er twee beklimmingen van de tweede categorie, twee van de derde en er waren twee tussensprints.

Uitslag

Klassementen 

11
Sport in Emilia-Romagna
Forlì-Cesena